MWO steht für:
 MechWarrior Online, Simulationsspiel aus dem Jahr 2013
 Militär-Wilhelms-Orden, niederländischer Militärverdienstorden
 Modellbahnwelt Oberhausen, ehemalige Modelleisenbahn-Dauerausstellung
 Modellbahnwelt Odenwald, Modelleisenbahn-Dauerausstellung
 Meyer-Womble-Observatorium, Observatorium in den USA
 Mount-Washington-Observatorium, Observatorium in den USA
 Mount-Wilson-Observatorium, Observatorium in den USA
 Bahnhof Wolfratshausen (DS100-Code)

mwo steht für:
 Peterara (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Maéwo, Vanuatu

Abkürzung